Mercedes-Benz OM646/OM647/OM648 (код 646.8XX/9XX) — рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания, выпускавшийся компанией Mercedes-Benz с 2002 по 2010 год и на Ярославском моторном заводе с 2013 по 2018 год. Является дальнейшим развитием двигателя Mercedes-Benz OM611/OM612/OM613.

На автомобиль Chrysler PT Cruiser устанавливался двигатель OM644. В 2006 году двигатель Mercedes-Benz OM646 был модернизирован и получил индекс OM 646 EVO.

Технические характеристики

Примечания 

Двигатели Mercedes-Benz
Двигатель внутреннего сгорания
Продукция Группы ГАЗ
Двигатели ЯМЗ